Ravenelle (Raphanus raphanistrum), une plante annuelle commune.
 Giroflée des murailles (Erysimum cheiri), ou ravenelle, une plante de la famille des Brassicacées.